Ро́ллінз або Ро́ллінс () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Бріанна Роллінс (; 1991) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу з бар'єрами, олімпійська чемпіонка (2016).
 Генрі Роллінз (; 1961) — американський актор, музикант и письменник.
 Ел Роллінс (; 1926—1996) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Джеймс Роллінс (, уроджений Джеймс Пол Чайковські, ; 1961 року) — американський письменник, автор творів в жанрі пригодницького трилера.
 Джек Роллінз (; 1915—2015) — американський кінопродюсер, що працював над більшістю фільмів Вуді Аллена.
 Кенні Роллінз (; 1923—2012) — американський професійний баскетболіст.
 Марк Роллінз (; ?) — британський підприємець.
 Рід Кларк Роллинз (; 1911—1998) — американський ботанік, професор Гарвардського університету.
 Роуз Роллінз (; 1981) — американська актриса.
 Сет Роллінс (; уроджений Колбі Лопес; ; 1986) — американський професійний реслер.
 Сонні Роллінз (; 1930) — американський джазовий музикант, саксофоніст, композитор.
 Трі Роллінз (; 1955) — американський професійний баскетболіст і тренер.

Англійські прізвища